Highclere kan syfta på följande platser:

Australien 

 Highclere (ort i Australien), Tasmanien, Burnie,

Storbritannien 

 Highclere, Hampshire, ort i England, 
 Highclere Castle, slott i Hampshire, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar